Wielobój drużynowy kobiet był jedną z konkurencji gimnastycznych rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1948. W zawodach wzięły udział zawodniczki z 11 państw. Zawody zostały rozegrane w dniach 13 – 14 sierpnia 1948 r.

Format zawodów 
Każdy kraj wystawił osiem zawodniczek. Każda z zawodniczek wykonywała ćwiczenia obowiązkowe i dowolne na trzech przyrządach. Suma punktów dawała ocenę indywidualną. Każda z drużyn wykonywała również ćwiczenia grupowe (dowolne i z przyrządami). Jedyny raz w historii zawodów gimnastycznych rozgrywanych na igrzyskach olimpijskich panie rywalizowały na kółkach.
Na wynik drużyny składało się sześć najlepszych wyników indywidualnych oraz oceny za ćwiczenia grupowe.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948